Lenteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lenteng, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Lenteng, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar